

Anno 
 788 o 788 a.C.

Codici 
 788 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Mount Cuba Observatory, a Wilmington, nella Contea di New Castle, del Delaware

Matematica 
 788 – numero